El término Alofi puede referirse a:

 Alofi (Niue): capital de Niue, un país situado en el océano Pacífico.

 Alofi (Wallis y Futuna): isla en el océano Pacífico perteneciente al territorio francés de Wallis y Futuna.